La Coupe d'Algérie de football 1994-1995 voit le sacre du CR Belouizdad, qui bat l'Olympique de Médéa en finale.

C'est la  Coupe d'Algérie remportée par le CR Belouizdad et c'est la toute  fois que l'O. Médéa atteint la finale de cette compétition.

Tour régional

Tour régional

Tour régional

régional 
Avant-dernier tour régional

{| class="wikitable centre" style="text-align: center; font-size:90%"
!# !!width=150|Club 1!!width=80|Résultat!!width=150|Club 2!!width=300|Buteurs!!Date !!Stade
|-
|colspan="9"|Ligue du Centre avant dernier tour régional (?/?/1994 à 14h 30)
|-
!1
| bgcolor="" |IR Hussein Dey (D2)||  -  || bgcolor="" | ...   || || || 
|-
!2
| bgcolor="" | RC Kouba (D2)|| - || bgcolor="" | ... ||  || || 
|-
!3
| bgcolor="" | IRB Hadjout (D2 )|| -   || bgcolor="" | ... || || || 
|-
!4
| bgcolor="" | IRB Madania (DH)||   -   || bgcolor="" | ... || ||   || 
|-
!5
| bgcolor="" |AS Tizi Ouzou (D?)||   -   || bgcolor="" | ... || ||  || 
|-
!6
|bgcolor="" | OM Ruisseau (D2)||  -  ||bgcolor=| ... || ||  || 
|-
!7
|bgcolor="" | WB Ain Benian (D3)|| ||bgcolor=|...  || ||  || 
|-
!8
| bgcolor="" | ES Sour El Ghozlane (D2)|| - || bgcolor="" | ...|| || ||
|-
!9
| bgcolor="" |Hydra AC (D2 )|| - || bgcolor="" |... || || ||
|-
!10
|bgcolor=| RC Arba (D2) ||   -   ||bgcolor=| ... ||  ||   ||
|-
!11
|bgcolor=| USM Alger (D2)||   -   ||bgcolor=| ...||  ||   || 
|-
!12
|bgcolor=| JS Hai Djebel (D3) ||   -   ||bgcolor=| ...||  ||   ||
|-
!13
|bgcolor=| ISM Koléa (D3) ||   -   ||bgcolor=| ...||  ||   ||
|-
!14
|bgcolor=| NARB Reghaia (DH) ||   -   ||bgcolor=|... ||  ||   ||
|-
!15
|bgcolor=| IRB Khemis El Khechna (D2) ||   -   ||bgcolor=|...  ||  ||   || 
|-
!16
|bgcolor=| OM Médéa (D2) ||   -   ||bgcolor=|... ||  ||   || 
|-
!17
|bgcolor=| NR Bou Smail (D3) ||   -   ||bgcolor=|... ||  ||   || 
|-
!18
|bgcolor=| ... ||  -  ||bgcolor=|... ||  ||   || 
|-
|colspan="9"|Ligue de l'Ouest (?/?/1994 à 14h 30)
|-
!1
|bgcolor=|CRM Bouguirat (DR)||   -   ||bgcolor=|MB Hassasna (DR)||  ||   ||
|-
!2
|bgcolor=|CRB Hennaya (DH) ||   -   ||bgcolor=|ASM Oran (D2) ||  ||   ||
|-
!3
|bgcolor=|MCB Hadjadj (DR) ||   -   ||bgcolor=|OM Arzew (D2)||  ||   || 
|-
!4
|bgcolor=|CC Sig (D2)  ||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   ||
|-
!5
|bgcolor=|WAB Tissemsilt (DR)||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   ||
|-
!6
|bgcolor=|IS Tighennif (DR)||   -   ||bgcolor=| n.c ||  ||   || 
|-
!7
|bgcolor=|IRB Sougueur (D2)||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   ||
|-
!8
|bgcolor=|CRB Mazouna (D2)||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   ||
|-
!9
|bgcolor=|MC Bel Abbès (DR)||   -   ||bgcolor=|  n.c ||  ||   ||
|-
!10
|bgcolor=|Nadi CNAS Oran (DR)||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   ||
|-
!11
|bgcolor=|CR Témouchent (D2) ||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   ||
|-
!12
|bgcolor=|USM Bel-Abbès (D2) ||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   ||  
|-
!13
|bgcolor=|RCB Oued R'hiou (DR) ||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   ||
|-
!14
|bgcolor=|n.c ||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   ||
|-
!15
|bgcolor=|n.c ||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   ||
|-
!16
|bgcolor=|n.c ||   -   ||bgcolor=|n.c ||  ||   ||
|-
!17
|bgcolor=|n.c ||   -   ||bgcolor=| n.c ||  ||   ||
|-
!18
|bgcolor=|n.c ||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   ||
|-
!19
|bgcolor=|n.c||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   ||
|-
!20
|bgcolor=|n.c ||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   ||  
|-
|colspan="9"|Ligue de Constantine(13/01/1995 à 14h 30)
|-
!1
|bgcolor=|USM Ain Beida (D?)||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   || 
|-
!2
|bgcolor=| MB Azzaba (D?)||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   || 
|-
!3
|bgcolor=| CRB El Harrouch (D?)||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   || 
|-
!4
|bgcolor=|MO Constantine (D?)||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   || 
|-
!5
|bgcolor=| WB Skikda (D?)||   - ||bgcolor=| n.c  ||  ||   ||
|-
!6
|bgcolor=| JSB Sigous (D?)||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   ||
|-
!7
|bgcolor=| WB Collo (D?)||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   ||
|-
!8
|bgcolor=| WHA Constantine (D?)||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   || 
|-
!9
|bgcolor=|JJ Azzaba (D?)||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   || 
|-
!10
|bgcolor=|USM Annaba (D?)||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   ||  
|-
!11
|bgcolor=| n.c ||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   ||
|-
!12
|bgcolor=| n.c ||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   ||
|-
!13
|bgcolor=| n.c ||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   ||
|-
!14
|bgcolor=| n.c ||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   || 
|-
!15
|bgcolor=| n.c ||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   || 
|-
!16
|bgcolor=| n.c ||   -   ||bgcolor=| n.c  ||  ||   ||  
|}

 Soixante-quatrièmes de finale 
  Dernier tour régional'''

Trente deuxième de finale 
Tirage au sort des 1/32 et 1/16 de finale ont été effectués le mardi  à 13h00 à l'hôtel Sofitel d'Alger

* nb : source : le programme des 1/32 de finale de la coupe d'algerie 1994-1995 été paru sur liberté numéro 767 du jeudi 23 février 1995 page 19 - archives de m'hammed algerie .

Les matchs des trente deuxième de finale se sont joués les jeudi   à 14h 00 , et vendredi 24 février 1995 à 14h30 .

Seizièmes de finale 

Les matchs des seizièmes de finale se sont joués le

Huitièmes de finale 
Les matchs des huitièmes de finale se sont joués le .

Quarts de finale 
Les matchs des quarts de finale se sont joués le .

Demi-finales 
Les matchs des demi-finales se sont joués le .

Finale 
La finale a eu lieu au Stade 5 Juillet 1962 à Alger, le Mercredi  .
 NB : source : Liberté Numéro 871 du Mercredi  5 Juillet 1995 Page 18 ( présentations des deux finalistes )  ( Archives de M'hammed Z ) .
 L'Authentique du Jeudi 6 Juillet 1995 page 17 . ( feuille de match finale )  ( archives de M'hammed Z )
Note : Le meilleur buteur de la coupe d'Algérie édition 1995 est Kabrane Amar (OMM) avec 5 buts
 une munite de silence a été observée aprés 3 minutes de jeu  à la mémoire de rachid haraigue ( ex président de la faf , tahanouti ( ex président de la jsbordj ménail et dehimi  dit yamaha ( célèbre supporteur du chabab belcourt )

Finale de la coupe d'Algérie junior

Feuille de Match 
 stade du 5 juillet 1962 , alger , temps lourd , affluence faible , pelouse en bon état , arbitrage de M:  Lazzoun Boucif  , assisté de MM:  Hamida Abderrahmane  et 
  Bousnadji Abderrahmane  . Avertissement : Boukharouba (ESS)  , BUTS : Benazzouz  , Boussoir  pour le MCA , Boukharouba  pour L'ESSétif . Compositions des équipes :  MCAlger  : - Bensalem (cap) , Tazi , Benhamlat , Azzouz , Khiat , Ouahid , Dob , Benazzouz , Benkadjoun , Laceb , Boussoir .* Remplacants : Amoura , Moussaoui , Ait Hamou  , Chabouni , Hamidat ( 2e GB) . * entraineurs : Bira et Boudjakdji . ***  ESSétif  : Mechehoug , Melloui , Khaled , Boukharouba (cap) ,  Madhoui  , Noui Bendris , Ayad , Rais , Ouadah , Belhamez . ** Remplacants : Faddeche , Fenanir , Tahar , Rais , Senouci ( 2e GB) . ** entraineur : Belattar . ( source : la feuille de match paru sur L'Authentique du jeudi 6 juillet 1995 page 17 . ( archives de m'hammed z ) .

Finale de la coupe d'Algérie cadets

Articles connexes 
 Championnat d'Algérie de football 1994-1995
 Championnat d'Algérie de football D2 1994-1995

Notes et références 

 le programme du tirage au sort  des 1/32é et 1/16é de finale de la coupe d'algerie de football , saison 1994-1995 paru  sur le quotidien  liberté  numéro 749 du jeudi 2 février 1995 page 19 ( archives de m'hammed ) .

1994-1995
Algerie
Sport en Algérie en 1994
Sport en Algérie en 1995